Le Tenant du Titre est un album du musicien congolais Madilu System sorti en 2004.

Liste des titres

Références

Liens externes 
 

Album musical sorti en 2004
Album de Madilu System